Möring ist der Familienname folgender Personen:

 Carl Möring (1818–1900), deutscher Kaufmann und Hamburger Senator
 Georg Möring (1628–1712), deutscher Kartäuserprior
 Karl Möring (1810–1870), österreichischer Offizier, siehe Karl Moering
 Karsten Möring (* 1949), deutscher Politiker (CDU)
 Marcel Möring (* 1957), niederländischer Schriftsteller
 Michael Möring (1677–1751), deutscher Kantor 
 Rudolf Heinrich Möring (1831–1907), Kaufmann und Mitglied des Deutschen Reichstags

Siehe auch:
 Möhring
 Moering
 Moring